Ellenweiler ist ein Ortsname:
 Ellenweiler (Friedrichshafen), Wohnplatz des Stadtteils Ettenkirch in der Stadt Friedrichshafen am Bodensee, Baden-Württemberg
 Ellenweiler (Oppenweiler), Weiler der Gemeinde Oppenweiler im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg